Роско Арбакл (, 24 березня 1887 — 29 червня 1933) — американський актор німого кіно, комік, режисер і сценарист.
 Роско Джойс — клавішник групи Violet Sedan Chair,

Роско — місто, штат Міннесота
 Роско — місто, штат Пенсільванія
 Роско — місто, штат Південна Дакота
 Роско — місто, штат Техас
 Роско — селище, штат Іллінойс
 Роско — селище, штат Міссурі
 Роско — переписна місцевість, штат Монтана
 Роско — переписна місцевість, штат Небраска
 Роско — переписна місцевість, штат Нью-Йорк